Jining (Binnen-Mongolië)
Jining (Shandong)